Adrar se poate referi la:

 Podișul Adrar, o unitate de relief din Sahara
 Adrar, o provincie (wilaya) din Algeria
 Adrar, un oraș în Algeria
 Regiunea Adrar, o unitate administrativă din Mauritania